Samsung SPH-i500 — смартфон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 Kyocera KE424C
 Kyocera 1135
 Hyundai H-MP800
 Grundig A110
 Philips 162

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Пошук на сайті Samsung 
 http://www.samsung.com/search/search.asp?qt=Samsung+SPH-i330&la=en&col=wu+ws+download&tabpage=1&radio=1&select=0&x=11&y=11 

i
Смартфони